Алексей Иванович Леонтьев:
 Леонтьев, Алексей Иванович (1748—1811) — управляющий Царскосельским дворцовым правлением (1808—1811)
 Леонтьев, Алексей Иванович (1918—1998) — советский футболист и журналист.